Roumégous est un toponyme, et aussi un patronyme du Languedoc, signifiant . Il peut faire référence à :

Toponyme 

Château de Roumégous, château situé à La Salvetat-Peyralès (Aveyron).

Patronyme 

Jérémie Roumégous, joueur de football français.

Voir aussi 
 Roumégoux

Références 

Patronyme occitan